Fleischman ist der Familienname folgender Personen:
 Elizabeth Fleischman (1867–1905), US-amerikanische Radiografin
 Paul Fleischman (* 1952), US-amerikanischer Schriftsteller
 Paul R. Fleischman (* 1945), US-amerikanischer Psychiater, Meditationslehrer und Autor
 Sid Fleischman (1920–2010), US-amerikanischer Schriftsteller
 Stephen Fleischman (1919–2011), US-amerikanischer Fernsehproduzent, Autor und Regisseur
 Tom Fleischman (Thomas Allen Fleischman; * 1951), US-amerikanischer Tontechniker und Toningenieur

Siehe auch:
 Fleischmann